Rue Gounod (Paris)
 Rue Gounod (Saint-Cloud)